Harbison House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Harbison House (Scotts Station, Kentucky), NRHP-ID 88002875
 Harbison House (Shelbyville, Kentucky), NRHP-ID 88002931